MPD — это основанная на netgraph(4) реализация ppp-протокола мультисвязи для FreeBSD. MPD спроектирован быть быстрым и гибким, обрабатывая конфигурацию и обращения в режиме пользователя, направляя пакеты данных напрямую в ядро.

Поддержка типов связи 
MPD имеет унифицированную поддержку следующих типов связи:
 modem — для использования различных асинхронных последовательных соединений, включая модемы, терминальные адаптеры ISDN а также нуль-модемное соединение. MPD включает событийно-управляемый скриптовый язык для идентификации модема, установки, ручного логина и т. д.
 pptp — для подключения через интернет, используя Point-to-Point Tunnelling Protocol (PPTP). Этот протокол поддерживается большинством Операционных систем и производителей оборудования.
 l2tp — для подключения через интернет, используя Layer Two Tunnelling Protocol (L2TP). L2TP — это преемник PPTP, поддерживаемый современными клиентами и серверами.
 pppoe — для подключения через порт Ethernet, используя протокол PPP-over-Ethernet (PPPoE). Этот протокол часто используется DSL-провайдерами.
 tcp — для туннеллирования PPP сессии по TCP-соединению. Кадры закодированы так же, как при асинхронном последовательном соединении
 udp — для туннеллирования PPP сессии по UDP соединению. Каждый кадр инкапсулирован в пакет UDP-датаграммы
 ng — для подключения, используя различные устройства, поддерживаемые netgraph-ом. Netgraph — это модульная сетевая подсистема ядра, поддерживающая синхронные последовательные соединения, Cisco HDLC, Frame Relay и другие протоколы

Поддержка PPP 
MPD поддерживает некоторые типы подпротоколов PPP и его расширения, такие как:
 PPP с множественными подключениями
 PAP, CHAP, MS-CHAP and EAP аутентификацию
 сжатие трафика (MPPC, Deflate, Predictor-1)
 шифрование трафика (MPPE, DESE, DESE-bis)
 обмен параметрами IPCP и IPV6CP

В зависимости от конфигурационных правил и параметров подключения MPD может работать как обычный PPP клиент/сервер или перенаправлять подключение без модификации на другой хост, используя любой поддерживаемый тип подключения, предоставляя функциональность LAC/PAC/TSA для построения сетей с распределенным управлением доступом.

Дополнительные возможности 
MPD также включает множество дополнительных особенностей:

 поддержка IPv4 и IPv6
 управление через интерфейсы Telnet и HTTP
 различные методы аутентификации и учёта (RADIUS, PAM, script, file, …)
 учёт трафика посредством NetFlow
 NAT
 дозвон по запросу с тайм-аутом простоя
 динамическое управление подключением, основанное на требованиях (также известное как «rubber bandwidth» — «резиновый канал», «резиновая пропускная способность»)
 мощный скриптовый язык чата для асинхронных последовательных портов
 оттестированные скрипты для некоторых общих модемов и ISDN TA(уточнить)
 чистый аппаратно-независимый дизайн
 всестороннее протоколирование

Ссылки 
 mpd.sourceforge.net — Официальный сайт
 http://mpd.sourceforge.net/doc5/mpd.html - Документация к версии ветки 5.x(5.7 на момент написания статьи)
 <mpd-users@lists.sourceforge.net> — список рассылки
 http://sourceforge.net/tracker/?group_id=14145&atid=314145 - пользовательские патчи
 http://sourceforge.net/projects/mpd/files/ - скачать исходные тексты программы
 http://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=mpd&stype=all&sektion=net - порты FreeBSD
 http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:mpd:ru - Биллинговая система ABillS работает с MPD

Утилиты Unix
FreeBSD